Manat kan staan voor de munteenheid van 2 landen
 Azerbeidzjan: Azerbeidzjaanse manat 
 Turkmenistan: Turkmeense manat